Spitzbub steht für:
 Spitzbube, ein Kleinkrimineller, Schelm
 eine feine Backware, auch Hildabrötchen genannt, siehe Linzer Auge